Bodeovo pravidlo může znamenat:

 Titiovo–Bodeovo pravidlo – v astronomii matematická posloupnost, které ve sluneční soustavě  poměrně přesně odpovídají průměrné vzdálenosti planet od Slunce
 Booleovo pravidlo – v matematice metoda numerické integrace pojmenovaná po George Booleovi, která je však díky velmi rozšířené typografické chybě připisovaná J. E. Bodemu